Der Perper ist eine historische Münzeinheit, deren Name vom griechischen Hyperperos abgeleitet ist. Es gab Perper: 

 im mittelalterlichen Serbien des Zaren Stefan Dušan
 zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Montenegro, siehe Perper (Montenegro)